Хаос
                                              |
        Уран + Гея	                                          Тартар,Ерос,Ереб,Нюкта
            | 	                                                             |
   Тифон, Питон, Ехидна,	                                                Хемера,Ефир  
   циклопи, хекатонхейри  
 
 еринии, Понт, Хипнос, хеспериди,

  Мом, Немезида, Ирида, Танатос, Морфей
              | | | | ...
              |Нерей Форкис Кето 	
              | | || 	  	 	  	 	
              |Нереиди |
              | /горгони, греи /	
     __|__т и т а н и ___
   | | | | | | | | | | | | |
  Кронос+Рея Диона Океан +Тетия Япет Мнемозина Криос Хиперион + Тея Койос + Феба Темида
   |_| +	   |___|	 + + ___|___	  __||_	 |_|__	+
      |	     | /океаниди/ | | | | | | | | | |
      | | Метида Климена | | Палант Астрей Еос Селена Хелиос Астерия Лето |
      | | | |__| | | |__|_ | + |
      | | | | | | | Нике | | | Хеката | |
      | | | Епиметей | Борей Зефир Нот | |
      | | | Прометей | | |
      | | | Менетей | | |
      | | | Атлас | __| |
      | | | | | | | | |
      | | | Мая | | Артемида Аполон |
      | | | | |___ | | |
      | | | | | | | Асклепий |
      | | | | музи | | |__ |
      | | | |__ | | | | | |
      | | | | | | | Хигия Панацея Подалирий |
      | | | Хермес | | | ___|
      | | | | | | | | | | | | 
      | | | Пан | | | | мойри ори харити Астрея
      | | |_ | | | |
      | | | | | | | | 
      | | Атина | | | | |
      | | | | | | |
      | | | | | | | |
      | Афродита | | | | | |
      | + | | | | | |
      | | |___|___|___|_|___|
      | | богове ||||||
      ||+___
           | | | | | | |
          Посейдон | Хера Зевс Деметра Хадес Хестия
                   | | |_|+|_| | 
                   | Хефест | | | | | |
                   | Хеба Арес Илифия | Персефона |
                   |___| | + |
                     | | | | |__|
                    Фобос Деймос Хармония |
                                 | |
                                Семела |
                                 ||
                                      |
                                      Дионис

Древногръцки богове
Родословни дървета